Лимузин (, ) — может означать:

 Лимузин — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.
 «Лимузин» — польский кинофильм 2008 года.
  — французская мясная порода домашнего скота, происходящая из региона Лимузен.

См. также 
 Лимузен